Ottsdorf ist der Name folgender Orte:

 Ottsdorf (Gemeinde Thalheim), Katastralgemeinde und Ortschaft (Ottstorf) von Thalheim bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Ottsdorf (Gemeinde Micheldorf), Ortschaft von Micheldorf in Oberösterreich, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich